Dit is een lijst van planetoïden 110801-110900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 110801 - || 2001 UK41 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110802 - || 2001 UQ41 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110803 - || 2001 UR41 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110804 - || 2001 US41 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110805 - || 2001 UC42 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110806 - || 2001 UY43 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110807 - || 2001 UC45 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110808 - || 2001 UE46 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110809 - || 2001 UL46 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110810 - || 2001 UC47 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110811 - || 2001 UD47 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110812 - || 2001 UR47 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110813 - || 2001 UV47 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110814 - || 2001 UA48 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110815 - || 2001 UC48 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110816 - || 2001 UM48 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110817 - || 2001 UP48 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110818 - || 2001 UR48 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110819 - || 2001 UW49 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110820 - || 2001 UC50 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110821 - || 2001 UA51 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110822 - || 2001 UN51 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110823 - || 2001 UO51 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110824 - || 2001 UO52 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110825 - || 2001 UX53 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110826 - || 2001 UN54 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110827 - || 2001 UO54 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110828 - || 2001 US54 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110829 - || 2001 UT54 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110830 - || 2001 UZ55 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110831 - || 2001 UO57 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110832 - || 2001 UA58 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110833 - || 2001 UB59 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110834 - || 2001 UF60 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110835 - || 2001 UA65 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110836 - || 2001 UH65 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110837 - || 2001 UW65 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110838 - || 2001 UK68 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110839 - || 2001 UR68 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110840 - || 2001 UZ71 || 17 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110841 - || 2001 UG72 || 20 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110842 - || 2001 UD73 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110843 - || 2001 UK73 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110844 - || 2001 UC74 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110845 - || 2001 UE74 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110846 - || 2001 UJ74 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110847 - || 2001 UO74 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110848 - || 2001 UV74 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110849 - || 2001 UN75 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110850 - || 2001 UY75 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110851 - || 2001 UF76 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110852 - || 2001 US76 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110853 - || 2001 UT76 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110854 - || 2001 UL77 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110855 - || 2001 UO77 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110856 - || 2001 UT77 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110857 - || 2001 UQ79 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110858 - || 2001 UR79 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110859 - || 2001 UW79 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110860 - || 2001 UE82 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110861 - || 2001 UH82 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110862 - || 2001 UM83 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110863 - || 2001 UN85 || 16 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 110864 - || 2001 UG89 || 22 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110865 - || 2001 UL89 || 22 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110866 - || 2001 UH91 || 23 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 110867 - || 2001 UE93 || 19 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110868 - || 2001 UP93 || 19 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110869 - || 2001 UA94 || 19 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110870 - || 2001 UE94 || 19 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110871 - || 2001 UH94 || 19 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110872 - || 2001 UJ94 || 19 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110873 - || 2001 US94 || 19 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110874 - || 2001 UQ96 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110875 - || 2001 UM97 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110876 - || 2001 UX98 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110877 - || 2001 UY98 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110878 - || 2001 UA99 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110879 - || 2001 UL99 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110880 - || 2001 UP101 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110881 - || 2001 US102 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110882 - || 2001 UF104 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110883 - || 2001 UY107 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110884 - || 2001 UE109 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110885 - || 2001 UM109 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110886 - || 2001 UG111 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110887 - || 2001 UM111 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110888 - || 2001 UX111 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110889 - || 2001 UA112 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110890 - || 2001 UO112 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110891 - || 2001 UD113 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110892 - || 2001 UP113 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110893 - || 2001 UY113 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110894 - || 2001 UP114 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110895 - || 2001 US115 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110896 - || 2001 UT115 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110897 - || 2001 UG116 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110898 - || 2001 UK116 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110899 - || 2001 UE117 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110900 - || 2001 UJ117 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten